Disgaea (computerspelserie) spelserie begonnen in 2003
 Disgaea: Hour of Darkness (2003)
 Disgaea 2: Cursed Memories (2006)
 Disgaea 3: Absence of Justice (2008)
 Disgaea 4: A Promise Unforgotten (2011)
 Disgaea D2: A Brighter Darkness (2013)
 Disgaea 5: Alliance of Vengeance (2015)
 Disgaea 6: Defiance of Destiny (2021)